Ел Сауз Бендито има више значења:

 Ел Сауз Бендито (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз Бендито (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику